Натуральне число 842
 842 рік до нашої ери
 842 рік нашої ери